Herb gminy Wąsosz (województwo dolnośląskie)
 Herb gminy Wąsosz (województwo podlaskie)